El término Pinocho puede referirse a:

 Pinocho, personaje de ficción creado por Carlo Collodi;
 Pinocho, revista infantil española fundada en 1929;
 Pinocho, película animada de 1940 producida por Walt Disney; 
 Pinocho, película de 1992 producida por American Film Investment Corporation II;
 Pinocho, película de 2019 dirigida por Matteo Garrone.
 Pinocho, un equipo de fútbol sala del barrio de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Pinocho, modo despectivo para referirse en Chile a Augusto Pinochet